Tibor puede hacer referencia a: 
 
Tibor (recipiente), un recipiente fabricado en cerámica;

Tíbor (banca), un tipo de interés, en la tabla de índices como el euríbor y el líbor;  
Otro nombre para la tiborna, pan tostado con aceite

Nombre 
 Tibor, nombre propio masculino, de origen y uso húngaro y sin correspondencia o equivalente en castellano.
Personajes con el nombre propio Tibor (selección).
 Tibor Déry (1894-1977), escritor húngaro;
 Tibor Gánti (1933-2009), biólogo húngaro;
 Tibor Kalman (1949-1999), diseñador gráfico húngaro;
 Tibor R. Machan (1939-2016), filósofo húngaro;
 Tibor Mende (1915-1984), periodista húngaro;
 Tibor Navracsics (1966), político húngaro;
 Tibor Pleiß (1989), baloncestista húngaro;
 Tibor Sekelj (1912-1988), periodista húngaro;

Referencias